Niemcy:
 Düsseldorf-Rath – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Rath – przystanek kolejowy w Düsseldorfie
 Düsseldorf-Rath Mitte – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Rath